Cette liste présente les 622 députés de la  du Bundestag élus lors des élections fédérales allemandes de 2009.

Mode de scrutin 

Les élections se déroulent en un unique tour de scrutin. Lors de ces élections, chaque électeur dispose de deux voix. La première voix permet de choisir un candidat dans la circonscription, la seconde de choisir un parti. 299 sièges du Bundestag sont attribués au scrutin majoritaire : le candidat qui arrive en tête remporte le siège de sa circonscription, l'autre moitié des sièges est répartie entre les partis politiques de telle manière que ces partis soient représentés proportionnellement à l'ensemble des voix qu'ils ont reçues lors du scrutin. Seuls les partis dépassant le score de 5 % ou ayant remporté au moins trois circonscriptions sont pris en compte.

Répartition des sièges

Élus 
La liste des membres de la  du Bundestag présente les élus par Land classés selon leurs partis. Les 299 élus élus au scrutin majoritaire uninominal voient leur circonscription appelée district mentionnée. Les élus à la proportionnelle sont ceux n'ayant pas été élus au scrutin majoritaire uninominal mais ayant été repêché par leur place éligible sur les différentes listes des partis.

Bade-Wurtemberg (84) 

38 Élus au scrutin majoritaire uninominal par districts.
	

46 Élus au scrutin proportionnel par ordre de classement sur les différentes listes des partis.

Basse-Saxe (62) 

30 Élus au scrutin majoritaire uninominal par districts.
	

32 Élus au scrutin proportionnel par ordre de classement sur les différentes listes des partis.

Bavière (91) 

45 Élus au scrutin majoritaire uninominal par districts.
	

46 Élus au scrutin proportionnel par ordre de classement sur les différentes listes des partis.

Berlin (24) 

12 Élus au scrutin majoritaire uninominal par districts.
	

12 Élus au scrutin proportionnel par ordre de classement sur les différentes listes des partis.

Brandebourg (19) 

10 Élus au scrutin majoritaire uninominal par districts.
	

9 Élus au scrutin proportionnel par ordre de classement sur les différentes listes des partis.

Brême (6) 

2 Élus au scrutin majoritaire uninominal par districts.
	

4 Élus au scrutin proportionnel par ordre de classement sur les différentes listes des partis.

Hambourg (13) 

6 Élus au scrutin majoritaire uninominal par districts.
	

7 Élus au scrutin proportionnel par ordre de classement sur les différentes listes des partis.

Hesse (45) 

21 Élus au scrutin majoritaire uninominal par districts.
	

24 Élus au scrutin proportionnel par ordre de classement sur les différentes listes des partis.

Mecklembourg-Poméranie-Occidentale (14) 

7 Élus au scrutin majoritaire uninominal par districts.
	

7 Élus au scrutin proportionnel par ordre de classement sur les différentes listes des partis.

Rhénanie-du-Nord-Westphalie (129) 

64 Élus au scrutin majoritaire uninominal par districts.
	

65 Élus au scrutin proportionnel par ordre de classement sur les différentes listes des partis.

Rhénanie-Palatinat (32) 

15 Élus au scrutin majoritaire uninominal par districts.
	

17 Élus au scrutin proportionnel par ordre de classement sur les différentes listes des partis.

Sarre (10) 

4 Élus au scrutin majoritaire uninominal par districts.
	

6 Élus au scrutin proportionnel par ordre de classement sur les différentes listes des partis.

Saxe (34) 

15 Élus au scrutin majoritaire uninominal par districts.
	

19 Élus au scrutin proportionnel par ordre de classement sur les différentes listes des partis.

Saxe-Anhalt (17) 

9 Élus au scrutin majoritaire uninominal par districts.
	

8 Élus au scrutin proportionnel par ordre de classement sur les différentes listes des partis.

Schleswig-Holstein (24) 

11 Élus au scrutin majoritaire uninominal par districts.
	

13 Élus au scrutin proportionnel par ordre de classement sur les différentes listes des partis.

Thuringe (18) 

9 Élus au scrutin majoritaire uninominal par districts.
	

9 Élus au scrutin proportionnel par ordre de classement sur les différentes listes des partis.

Changements depuis les élections de 2009

Articles connexes 
 Élections fédérales allemandes de 2009	
 Cabinet Merkel II

17